Watzendorf ist der Ortsname von

 Watzendorf (Großheirath), Ortsteil der Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Watzendorf (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Watzendorf (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Watzendorf (Gemeinde Atzenbrugg), Ortsteil der Gemeinde Atzenbrugg, Niederösterreich
 Watzendorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark